Frank Cousins ist der Name folgender Personen:

* Frank Cousins (Politiker, 1904) (1904–1986), britischer Gewerkschafter und Politiker
 Frank Cousins (Schauspieler) (* 1940), jamaikanisch-britischer Schauspieler und Theatergründer 
 Frank Cousins (Politiker, 1958) (* 1958), US-amerikanischer Politiker